Ванкарем:

 Ванкарем (мыс)
 Ванкарем (река)
 Ванкарем (село)